Boesman bezeichnet
 alternativ den Butzemann

Boesman ist der Familienname von
 Gustave Boesman (1899–1971), belgischer Fußballspieler
 Peter F. D. Boesman, belgischer Ornithologe

Siehe auch:
 Busmann